Советы административно-территориальных единиц Украины — законодательные органы власти в административно-территориальных единицах Украины (областях и городе государственного значения). Областной совет — орган местного самоуправления, представляет общие интересы территориальных общин сел, поселков и городов в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, Законом Украины «О местном самоуправлении на Украине», другими законами, а также полномочий, переданных ей сельскими, поселковыми, городскими советами.

Численность депутатов 

Наилучшие показатели у «Слуги Народа» — 25 % депутатов (в Днепропетровской области), у «Европейской солидарности» — 33 % (в Львовской области), у Оппозиционной платформы — За жизнь — 29 % (в Одесской области), у «Батькивщины» — 23 % (в Кировоградской области),  у «За будущее» — 34 % (в Волынской области).

Представительство партий в советах 
на 27 ноября 2020

См. также 
 Государственный строй Украины

Ссылки 
 Избирательный кондекс Украины 
 Результаты местных выборов 2020 

Административное деление Украины
Местное самоуправление на Украине